

Geografia
 Savona – città della Liguria
 Savona – villaggio dello stato di New York, Stati Uniti d'America
 Savona – paese della Columbia Britannica, Canada
 Marca di Savona (1085-1191) – stato marchionale dell'Italia medioevale

Persone 

 Paolo Savona – economista e politico italiano
 Virgilio Savona –  cantante italiano, componente del Quartetto Cetra

Sport 
  – società calcistica italiana
 Savona Hockey Club – società di hockey su prato italiana

Pagine correlate 
Convegno di Savona